Marinovic oder Marinović ist der Familienname folgender Personen:

 Luka Marinovic (* 1983), serbischer Handballspieler
 Marko Marinović (* 1983), serbischer Basketballspieler
 Nikola Marinovic (* 1976), österreichischer Handballtorwart
 Stefan Marinovic (* 1991), neuseeländischer Fußballspieler
 Vinko Marinović (* 1971), jugoslawischer Fußballspieler
 Walter Marinovic (1929–2021), österreichischer Gymnasiallehrer, Publizist, Revisionist und Autor

Sonstiges:
 Marinovic Beach, Strand an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika